Gustavo Salcedo ist der Name folgender Personen:

* Gustavo Salcedo (Schwimmer) (* 1952), mexikanischer Schwimmer
 Gustavo Salcedo (Rudern) (* 1982), peruanischer Ruderer